Comitatul Ripley, conform originalului, Ripley County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Ripley, statul 
 Comitatul Ripley, statul

Vezi și 
 Ripley (dezambiguizare)